Gilardoni ist der Familienname folgender Personen:

 Daniele  Gilardoni (* 1976), italienischer Ruderer
 Domenico Gilardoni (1798–1831), neapolitanischer Librettist
 Henri Gilardoni (1876–1937), französischer Segler
 Marina Gilardoni (* 1987), Schweizer Skeletonpilotin und ehemalige Bobsportlerin
 Virgilio Gilardoni (1916–1989), Schweizer Historiker